

Населені пункти та їхні частини
 Роґово — гміна в Рипінському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Роґово — гміна в Жнінському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Роґово — село в гміні Любич Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Роґово — село в гміні Роґово Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Роґово — село в гміні Роґово Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Роґово — село в гміні Плоняви-Брамура Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Роґово — село в гміні Бульково Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Роґово — село в гміні Старожреби Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Роґово — село в гміні Хорощ Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Роґово — село в гміні Пасленк Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Роґово — село в гміні Кробя Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Роґово — село в гміні Радово-Мале Лобезького повіту Західнопоморського воєводства
 Роґово — село в гміні Старґард Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Роґово — село в гміні Білоґард Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства

 Роґово — частина села Стружа в гміні Пцим Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Роґово — частина села Барково в гміні Члухув Члуховського повіту Поморського воєводства
 Роґово — частина села Тонтлавкі в гміні Моронґ Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Роґово — колонія в гміні Цевіце Лемборського повіту Поморського воєводства
 Роґово — колонія в гміні Тшеб'ятув Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Роґово — осада в гміні Міломлин Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Роґово — лісова осада в гміні Штабін Августівського повіту Підляського воєводства

Примітки